de Pruisische generaal August Neidhardt von Gneisenau; zie August Neidhardt von Gneisenau 
 een Duitse kruiser uit de Eerste Wereldoorlog, gezonken tijdens de slag bij de Falklandeilanden; zie SMS Gneisenau
 een Duits slagschip uit de Tweede Wereldoorlog, zusterschip van de Scharnhorst; zie Gneisenau (slagschip)
 het vierde Duitse voorjaarsoffensief, dat startte op 9 juni 1918